Торањ може бити:

 Торањ (Пакрац), насељено мјесто града Пакраца, у западној Славонији, Пожешко-славонска жупанија, Република Хрватска
 Торањ (Велика), насељено мјесто у општини Велика, у западној Славонији, Пожешко-славонска жупанија, Република Хрватска
 водоторањ
 телевизијски торањ, нпр. Берлински телевизијски торањ, Авалски торањ, Канадски национални торањ, ТВ торањ у Риги, ТВ торањ на Иришком венцу
 радио торањ, нпр. Шуховљев торањ